ster in het sterrenbeeld Waterman: Skat (ster)
het kaartspel skaat